Железный закон олигархии — принцип теории элит, впервые сформулированный Робертом Михельсом в 1911 году. Он состоит в том, что любая форма социальной организации, вне зависимости от её первоначальной демократичности либо автократичности, неизбежно вырождается во власть немногих избранных — олигархию.

Будучи социалистом, Михельс был озабочен тем, что либеральные и социалистические партии Европы, несмотря на лозунги о поддержке самого широкого участия масс в политической жизни, в действительности зависели от воли кучки «вождей» в той же степени, что и консервативные партии. Он пришёл к выводу, что стремление к олигархии заключено в самой природе социальной организации. «Говоря „организация“ — говорим „олигархия“», — писал Михельс.

Причинами существования этого закона Михельс считал объективную необходимость лидерства, стремление лидеров ставить во главу угла свои собственные интересы, доверие толпы к лидерам и общую пассивность масс.

Из железного закона олигархии следует, что демократическое управление невозможно в сколько-нибудь крупных сообществах индивидов. Чем больше организация — тем меньше в ней элементов демократии и больше элементов олигархии. По этой причине Михельс отошёл от социализма и стал поддерживать Муссолини, считая олигархическое управление не только не порочным, но даже благотворным для общества в целом.

Этапы формирования олигархии по Роберту Михельсу  
 появление руководства
 появление профессионального руководства, вождей
 формирование бюрократии
 централизация власти
 переориентация целей с конечных на текущие
 усиление идеологического режима
 растущая разница между интересами и идейной позицией вождей и общества
 снижение роли членов общества (партии) в принятии решений
 кооптация лидеров партийной оппозиции в ряды олигархии существующего руководства
 ориентация партии на поддержку всех избирателей

Аналогичные принципы 
 Железный закон меритократии (Кристофер Хейз)  Неравенство, рождённое меритократической системой, приводит к тому, что меритократические «лифты» отказывают.

 Железный закон бюрократии (Джерри Пурнель)  В любой бюрократической системе те, кто работает на благо самóй бюрократии, всегда захватывают власть. Те, кто выполняет задачи, ради которых бюрократия и существует, делают всё меньше и меньше работы, а иногда и исчезают полностью.

 Порочный круг экстрактивных институтов
Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон в книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные» рассматривают «железный закон олигархии» как наиболее тяжелую форму порочного круга, при котором экстрактивные институты укрепляются и усиливаются с течением времени. Это явление наиболее характерно для Чёрной Африки, где  даже при смене правящих элит экстрактивные институты не только не упраздняются и не ослабляются, но даже больше усиливаются. В этом, по мнению авторов, и заключается причина бедности стран Чёрной Африки.

См. также 
 Теория элит
 Принцип Питера

Примечания

Ссылки 
 
 

Политология
Олигархия
Эмпирические принципы
Теория элит